Lauderdale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lauderdale (del av en befolkad plats), Tasmanien, Clarence,

Storbritannien 

 Lauderdale (dal), Skottland,

USA 

 Lauderdale (ort i USA, Mississippi), Lauderdale County, 
 Lauderdale (ort i USA, Minnesota), Ramsey County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar